Мари-Франсуаза Бештель — французский политик, депутат Национального собрания Франции, первый вице-президент партии Республиканское и гражданское движение (РГД).

Биография 
Родилась 19 марта 1946 г. в поселке Коарраз (департамент Атлантические Пиренеи). После окончания Национальной школы администрации (ЭНА) в 1980 году Мари-Франсуаза Бештель стала членом Государственного совета.

В 1984 году она познакомилась с Жаном-Пьером Шевенманом, в то время занимавшим пост министра образования, и перешла на работу в его аппарат, занимаясь вопросами частного образования. В 1993 году она возглавила аппарат министра юстиции Мишеля Возеля. В том же году вступила в основанную Шевенманом партию «Гражданское движение», в 2003 году преобразованную в РГД. В 2000—2002 годах занимала должность директора ЭНА.

Она была организатором президентской кампании Шевенмана на выборах 2012 года вплоть до января 2012 года, когда он снял свою кандидатуру. После того, как в марте 2012 года он поддержал Франсуа Олланда, Бештель вошла в состав предвыборного штаба Олланда.

Мари-Франсуаза Бештель дважды неудачно баллотировалась в депутаты Национального собрания, проиграв выборы во 2-м округе Парижа в 1997 году и во 2-м округе департамента Эндр в 2007 году. В 2012 году она была выдвинута единым кандидатом левых на выборах в Национальное собрание 2012 г. по 4-му избирательному округу департамента Эна и сумела одержать победу, получив 53,62 % голосов.

На праймериз левых в 2017 году она поддерживает Арно Монтебура, но отказывается следовать его призыву голосовать в решающем туре за Бенуа Амона. Вновь выставила свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание 2017 году, но получила в 1-м туре только 7,96 % и не смогла сохранить мандат депутата.

См. также 
 Депутаты Национального Собрания от департамента Эна
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены «Республиканского и гражданского движения»